Беверли-Хиллз, Беверли-Хилс () — может означать:

Топоним 
 The Beverly Hills Hotel — отель в городе Беверли-Хиллз.

Населённые пункты 
 Беверли-Хиллз — город в штате Калифорния.
 Беверли-Хилс — статистически обособленная местность в штате Флорида.
  — город в штате Миссури.

СМИ, искусство

Фильмы, сериалы 
 Беверли-Хиллз, 90210 — американский молодёжный телесериал.

Музыка 
 Beverly Hills — песня российской поп-певицы Zivert, выпущенная 6 сентября 2019 года.
  — песня американской рок-группы Weezer.